Charles Napier puede referirse a:
Charles Elers Napier (1812 - 1847), oficial naval británico. 
Sir Charles James Napier (1782 - 1853), General británico.
Sir Charles John Napier (1786 - 1860), Almirante escocés de la Royal Navy.
Charles Napier (actor) (1936 - 2011), actor estadounidense.